Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Sutton 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kristina Mladenovic che ha battuto in finale Mona Barthel 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sandra Záhlavová (primo turno)
 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Katie O'Brien (secondo turno)
 Mona Barthel (finale)

 Ana Vrljić (primo turno)
 Iryna Kurjanovič (quarti di finale)
 Irena Pavlović (semifinali)
 Claire de Gubernatis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Sutton 2011